Osoby o tym nazwisku:
 José de Jesús Nuñez Viloria – rzymskokatolicki duchowny
 Teresa Nuñez – peruwiańska siatkarka